Sean McNamara peut notamment désigner les personnes suivantes : 
 Sean McNamara (1962-), réalisateur américain.
 Sean McNamara, personnage de fiction de la série télévisée Nip/Tuck.